

Patronyme 

 Edward Baron Turk (1946-), auteur, critique d'art et éducateur américain.
 Filip Turk (1990-), coureur cycliste croate.

Pseudonyme 
 Turk (1947-), de son nom civil Philippe Liégeois, dessinateur belge de bande dessinée.

Personnage de fiction 
 Christopher Turk, personnage de la série américaine Scrubs.

Toponyme 
 Grand Turk, une des Îles Turks-et-Caïcos dans les îles Turks.

Divers 
 Turk du Khorassan, une langue turque parlée en Iran
 Turk (logiciel), est un logiciel de jeu d'échecs fictif de la série Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor, qui servira de base à Skynet. Son nom vient de l'automate turc joueur d'échecs.

Voir aussi 
 Türk
 BG-TURK